Alberto II  ( II, 28 de marzo de 1522 - 8 de enero de 1557) fue un noble alemán, Margrave de Brandeburgo-Kulmbach (Brandeburgo-Bayreuth) desde 1527 hasta 1553. Fue miembro de la rama francona de la Casa de Hohenzollern. Debido a su naturaleza iracunda, Alberto durante su vida recibió el apelativo de el Belicoso. Póstumamente, fue conocido como Alcibíades.

Biografía 
Alberto nació en Ansbach y, perdiendo a su padre Casimiro en 1527, estuvo bajo la tutela de su tío, el margrave Jorge de Brandeburgo-Ansbach, un fuerte partidario del protestantismo. En 1541, recibió Bayreuth como su porción de los territorios familiares, pero como la ciudad capital de su principado era Kulmbach, es a menudo referido como el margrave de Brandeburgo-Kulmbach. Su naturaleza inquieta y turbulenta lo marcó para una carrera militar; y habiendo reunido una pequeña banda de soldados, asistió al emperador Carlos V en su guerra contra Francia en 1543.

La paz de Crépy en septiembre de 1544 lo privó de este puesto, pero ganó considerable reputación, y cuando Carlos estaba preparando atacar a la Liga de Esmalcalda, se esforzó por ganarse la asistencia de Alberto.

Al participar en el ataque al electorado de Sajonia, Alberto fue hecho prisionero en Rochlitz en marzo de 1547 por el elector Juan Federico de Sajonia, pero fue liberado como resultado de la victoria del emperador en la batalla de Mühlberg en el abril siguiente.

Después siguió la fortuna de su amigo el elector Mauricio de Sajonia, abandonó a Carlos, y se unió a la liga que se propuso derribar al emperador mediante una alianza con el rey Enrique II de Francia.

Tomó parte en la subsiguiente campaña, pero cuando fue firmada la paz de Passau en agosto de 1552 se separó de sus aliados y empezó una cruzada de saqueo en Franconia, que llevó a la segunda guerra del margrave.

Habiendo extorsionado una gran suma de dinero a los ciudadanos de Núremberg, se peleó con su partidario, el rey de Francia, y ofreció sus servicios al emperador. Carlos, ansioso por asegurarse a semejante famoso combatiente, felizmente asintió a las demandas de Alberto y dio la sanción imperial a sus posesiones tomadas de los obispos de Wurzburgo y Bamberg; su conspicua valentía fue de gran valor para el emperador en la retirada del sitio de Metz en enero de 1553.

Cuando Carlos abandonó Alemania unas pocas semanas más tarde, Alberto renovó sus depredaciones en Franconia. Estas pronto fueron tan graves que se formó una liga para aplastarlo, y Mauricio de Sajonia lideró un ejército contra su antiguo camarada. Las fuerzas rivales se encontraron en Sievershausen el 9 de julio de 1553, y después de un combate de inusual ferocidad Alberto fue puesto en fuga. El duque Enrique V de Brunswick-Wolfenbüttel tomó entonces el mando de las tropas de la liga. Alberto fue puesto bajo bano imperial en diciembre de 1553 y fue derrotado por el duque Enrique, y obligado a huir a Francia. Ahí entró al servicio de Enrique II de Francia y hubo emprendido una campaña para recuperar sus territorios cuando murió en Pforzheim el 8 de enero de 1557. Tenía dos hijos tempranos: Federico y Ana. Fue enterrado Heilsbronn Münster. Su himno "Was mein Got will, das g'scheh allzeit" fue traducido como "El deseo de Dios es siempre el mejor".

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Endnote: See J. Voigt, Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach (Berlín, 1852).

Margraves de Brandeburgo-Kulmbach del siglo XVI (casa de Hohenzollern)